Ла Сирија има више значења:

 Ла Сирија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сирија (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сирија (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сирија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику